Rümenapf ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Rümenapf, deutscher Chirurg und Hochschullehrer 
 Ludwig Rümenapf (1895–1978), deutscher Grafiker und Maler